Pyrek ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Pyrek (* 1940), deutscher Fußballspieler
 Monika Pyrek (* 1980), polnische Stabhochspringerin